Plaats in Indonesië
 Kenongorejo (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Kenongorejo (Pilangkenceng), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java